

Geografia
 Nihonmatsu – città giapponese della prefettura di Fukushima

Persone
 Kazui Nihonmatsu – regista e sceneggiatore giapponese
 Nihonmatsu Yoshikuni – samurai giapponese
 Nihonmatsu Yoshitaka – samurai giapponese
 Nihonmatsu Yoshitsugu – samurai giapponese

Altro
 Clan Nihonmatsu – clan giapponese